Yabuuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Eiko Yabuuchi (* 1927), japanische Mikrobiologin
 Kento Yabuuchi (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Yabuuchi Kiyoshi (1906–2000), japanischer Wissenschaftshistoriker